EXM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Exmouth Gulf (Australia)